MVO:
 Многоголосый закадровый перевод ()
 Член Королевского Викторианского ордена